YV eller yV kan syfta på:

 YV – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Venezuela
 YV – yottavolt, se Volt
 yV – yoktovolt, se Volt